Corpo - conceito em anatomia
 Corpo humano - corpo do ser humano
 Cadáver - um corpo sem vida

Cinema
 O Corpo (1991) - filme brasileiro com Antônio Fagundes
 O Corpo (2001) - filme com Antonio Banderas
 Corpo (filme) - filme de 2005 com Regiane Alves

Anatomia
 Corpo (estômago)
 Corpo do útero
 Corpo (física)

Outros usos
 Corpo (matemática)
 Corpo (livro) - de Carlos Drummond de Andrade
 Grupo Corpo - corpo de baile brasileiro
 Corpos (exposição) - realizada no Parque do Ibirapuera, Brasil
 O Corpo (álbum) - de Arnaldo Antunes

Desambiguação